Un flandrin est un grand garçon un peu gauche et emprunté.

Personnalités 
 Hippolyte Flandrin (1809-1864), peintre français.
 Auguste Flandrin (1804-1842), peintre français.
 Jean-Louis Flandrin (1931-2001), historien français.
 Joseph Flandrin (1857-1939), architecte français.
 Jules Flandrin (1871-1947), peintre et artiste français.
 Marthe Flandrin (1904-1987), artiste peintre française spécialisée dans l'art de la fresque, fille de Joseph Flandrin, architecte.
 Paul Jean Flandrin (1811-1902), peintre français.
 Paul Flandrin (1902-1936), architecte français.
 Pierre Flandrin (1752-1796), vétérinaire et anatomiste français.
 Simone Flandrin-Latron (1905–2000), artiste peintre et peintre-verrier française, prix de Rome, conjointe de Paul Flandrin (architecte).

Toponyme 
 Le Boulevard Flandrin est une voie du  de Paris.
 La station Flandrin-Valmy est une station de la ligne C du tramway de Grenoble.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme